Den Namen Kerschenberg tragen folgende Orte:

 Kerschenberg (Gemeinde Asperhofen), Katastralgemeinde von Asperhofen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Kerschenberg (Gemeinde Reinsberg), Katastralgemeinde von Reinsberg, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Kerschenberg (Gemeinde Steinakirchen), Ortschaft von Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Kerschenberg (Gemeinde Tieschen), Ortsteil von Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark